«Испанская рапсодия» — название ряда музыкальных произведений.

 «Испанская рапсодия» (1887) Исаака Альбениса для фортепиано с оркестром, соч. 70.
 «Испанская рапсодия» (1955) Виталия Артемьевича Гевиксмана для скрипки и фортепиано.
 «Испанская рапсодия» (1863) Ференца Листа для фортепиано, S. 254.
 «Испанская рапсодия» (1908) Мориса Равеля для оркестра, M. 54.

Иногда «испанской рапсодией» называется и
 «Испания», рапсодия (1883) Эммануэля Шабрие для оркестра.